Personen (achternaam)
Andy Hunter (diskjockey), een Brits diskjockey
Clementine Hunter, een Amerikaanse kunstenares
Holly Hunter (1958), een Amerikaans actrice
Paul Hunter (doorverwijspagina)
Robert Hunter  (doorverwijspagina)

Televisie
Hunter (1973), televisiefilm van Leonard Horn met John Vernon
Hunter (televisieserie uit 1977), televisieserie met James Franciscus en Linda Evans
Hunter (1984), televisiefilm van Ron Satlof met Fred Dryer en Stepfanie Kramer
Hunter (televisieserie), een Amerikaanse serie, van 1984 tot 1991
Hunter (Britse  politieserie), een BBC-serie uit 2009

Plaatsen in de Verenigde Staten
Hunter (Arkansas)
Hunter (Kansas)
Hunter (New York)
Hunter (North Dakota)
Hunter (Ohio)
Hunter (Oklahoma)
Hunter (Tennessee)

Motorfietsen 
Hunter (Australië)
Hunter (Frankrijk)

Overige 
Hunter (paard), een paardenras
Hunter (computerspel), een computerspel
Hunter × Hunter, een Japanse manga-strip
Hawker Hunter, een Brits jachtvliegtuig
Syndroom van Hunter, een zeldzame erfelijke aandoening
Hunter (rivier), een rivier in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Hunter (sportartikelen), een merk schaatspakken
Hunter (Sandra van Nieuwland), een nummer en single van Sandra van Nieuwland uit 2013
Hunter (band), een Poolse heavy metal band